Conțești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Conțești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Conțești (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Conțești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Conțești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Conțești (Iași), Dorf im Kreis Iași